Le gros plant est un cépage aussi appelé folle-blanche
 Le Gros-plant-du-pays-nantais est un vin français du Val-de-Loire issu de ce cépage
 Le Gros plant est le nom d'un type de voilier